Nico steht für:

 Nico, Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Nico (Sängerin) (1938–1988), deutsches Model und Rocksängerin
 Nico (Musiker) (* 1966), britischer Musikproduzent
 Nico (1988), US-amerikanischer Spielfilm
 Nico (2021), deutscher Spielfilm

NI&Co steht für:
 New Ideas Chamber Orchestra, litauisches Kammerorchester

Siehe auch:
 Nicco
 Niko

Abkürzung